Самуи́л Петро́вич Ярмоненко (1920—2011) — советский и российский учёный-радиолог, профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Российского онкологического научного центра РАМН, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 

Родился 18 марта 1920 года на Украине в селе Конотоп Черниговской губернии (ныне — Черниговская область).

Участник Великой Отечественной войны, прибыл на фронт сразу после окончания в июне 1941 года Куйбышевской военно-медицинской академии, закончил войну в звании подполковника медицинской службы в мае 1945 года в Чехословакии.

В 1966 возглавил созданную им лабораторию радиобиологии (ныне — лаборатория лучевых методов лечения опухолей) в Онкологическом научном центре в Москве.

В 1967 году совместно с П. В. Сергеевым создал курс радиобиологии на кафедре молекулярной фармакологии и радиобиологии медико-биологического факультета 2-го Московского медицинского института им. Н. И. Пирогова (к сожалению, сейчас этот курс не существует).

В издательстве «Высшая школа» четырежды, в 1977, 1984, 1988 и 2004 годах, вышел учебник С. П. Ярмоненко «Радиобиология человека и животных». Издание 1984 года удостоено Государственной премии СССР, издание 1988 года переведено и вышло в издательстве «Мир» на английском языке.

Учёный секретарь «Краткой медицинской энциклопедии». Редактор и издатель журнала «Медицинская радиология и радиационная безопасность».

Самуил Петрович Ярмоненко — признанный в мире авторитет в области биологического воздействия радиации и противолучевой защиты, а также радиобиологических основ лучевого лечения опухолей. Им подготовлено 10 докторов и 19 кандидатов наук, опубликовано более 300 трудов, в том числе несколько монографий и научно-популярных книг.

Умер 15 марта 2011 году в Москве на 91-м году жизни.

Избранная библиография 
 С. П. Ярмоненко «Противолучевая защита организма», М., Атомиздат, 1969, 246 с.
 С. П. Ярмоненко, А. А. Вайнсон, Г. С. Календо, Ю. И. Рампан. Биологические основы лучевой терапии опухолей. М.: Медицина, 1976, 270 с.
 С. П. Ярмоненко, А. А. Вайнсон, Э. Магдон. Кислородный эффект и лучевая терапия опухолей. М.: Медицина, 1980, 247 с.
 С. П. Ярмоненко, А. Г. Коноплянников, А. А. Вайнсон. Клиническая радиобиология. М.: Медицина, 1992, 320 с. ISBN 522502131X, 9785225021313
 С. П. Ярмоненко. Отечественная радиобиология: история и люди. Издатель Радекон, 1997, 102 с. ISBN 5789100015, 9785789100011
 С. П. Ярмоненко, А. А. Вайнсон. Радиобиология человека и животных. Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2004, 552 с. ISBN 5-06-004265-0

Ссылки 
 С. П. Ярмоненко  в «Российской еврейской энциклопедии».
 Страница лаборатории лучевых методов лечения опухолей  на сайте Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина РАМН.
 Некоторые публикации С. П. Ярмоненко в базе данных PubMed.
 Некролог на сайте компании Dr.Nona

Выпускники Военно-медицинской академии
Радиологи СССР
Радиобиологи СССР
Радиологи России
Радиобиологи России